Talarico (variante : Tallarico) est un patronyme italien notamment porté par :

Par ordre alphabétique :
 Achille Talarico (1837–1902), peintre italien ; 
  (1890–1952), médecin et homme politique italien ; 
  (né en 1953), enseignant et homme politique italien ; 
  (1907–1972), médecin, écrivain et dramaturge italien ; 
  (né en 1981), chanteur, poète et interprète italien ; 
  (né en 1953), auteur italien de bande dessinée ; 
  (1929–2007), poète, écrivain, peintre et artiste italien ; 
  (1909–1972), scénariste et acteur italien. 

Tallarico
 Tommy Tallarico (né en 1968), musicien, designer sonore et compositeur de musique de jeu vidéo américain ; 
 Tony Tallarico (né en 1933), dessinateur de comics et illustrateur de romans pour la jeunesse américain.

Étymologie 
Répandu en Calabre, notamment dans la province de Catanzaro, le nom de famille Talarico est à l'origine un prénom médiéval italien d'origine germanique dérivé de l'anthroponyme gotique Athalaric (gotique : *Aþalareiks), qui fut notamment porté au  par un roi ostrogoth d'Italie. Talarico fut également au  le nom d'un abbé de Saint-Vincent du Volturne.

Notes et références 

Homonymie de patronyme italien